Montgomery é, de acordo ao placesnamed.com, o nome de 86 locais nos Estados Unidos dos quais, 18 são do Condado de Montgomery. Alguns dos sítios foram dados este nome em honra do general Richard Montgomery:

Locais

Estados Unidos

Cidades e Vilas
Montgomery (Alabama) - a capital do estado de Alabama, e a maior "Montgomery" dos Estados Unidos
Montgomery (Geórgia)
Montgomery (Illinois)
Montgomery (Nova Iorque)
Montgomery (Pensilvânia)
Montgomery (Texas)
Montgomery (Vermont) 
Montgomery (Virgínia Ocidental)

Condados
Condado de Montgomery (Alabama)
Condado de Montgomery (Arkansas)
Condado de Montgomery (Geórgia)
Condado de Montgomery (Illinois)
Condado de Montgomery (Indiana)
Condado de Montgomery (Iowa)
Condado de Montgomery (Kansas)
Condado de Montgomery (Kentucky)
Condado de Montgomery (Maryland)
Condado de Montgomery (Mississippi)
Condado de Montgomery (Missouri)
Condado de Montgomery (Nova Iorque)
Condado de Montgomery (Carolina do Norte)
Condado de Montgomery (Ohio)
Condado de Montgomery (Pensilvânia)
Condado de Montgomery (Tennessee)
Condado de Montgomery (Texas)
Condado de Montgomery (Virgínia)

Reino Unido
Montgomery (Powys) no País de Gales

O original Montgomery era um local na França e, pela extensão, o apelido da família normanda que se originou lá.

Pessoas
Wes Montgomery
Bernard Montgomery
Lucy Maud Montgomery
Elizabeth Montgomery
Percy Montgomery

Desambiguação